Аблов () — фамилия.
 Аблов, Антон Васильевич (1905—1978) — молдавский советский учёный, основоположник координационной химии в Молдавии, академик Академии наук Молдавской ССР (1961).
 Аблов, Николай Николаевич (1882—1942) — русский и советский библиотечный деятель, библиограф, библиотековед, книговед и историк библиографии.

См. также 
 Аблово